Een verkeersweg:
N989 (België)
N989 (Nederland), zie Provinciale weg 989